Мариу́польская городская территориальная община () — территориальная община в Мариупольском районе Донецкой области Украины. Административный центр — город Мариуполь.

Код общины согласно украинскому «Кодификатору административно территориальных единиц и территорий территориальных общин» (КАТЕТТО) — UA14140050000020560.

Территория и население 

Площадь общины — 376,6 км2 (является приближённой к существующей и должна быть рассчитана после определения всех границ территориальных общин, установленном в порядке, определённом законодательством).

Население общины:
 496’001 человек (рассчитано по данным Госстата Украины на 01.01.2020)
 544’800 человек (рассчитано с учётом вынужденно перемещённых лиц по данным Минфина Украины по состоянию на 01.01.2021).

Плотность населения — 1’446,6 чел./км2.

Населённые пункты 

В состав общины входят:
 1 город:
 Мариуполь, включающий 4 городских района:
 Кальмиусский,
 Левобережный,
 Приморский,
 Центральный;
 1 посёлок городского типа:
 Старый Крым;
 8 сёл:
 Агробаза,
 Бердянское,
 Покровское,
 Приазовское,
 Пригородное,
 Червоное,
 Шевченко,
 Широкая Балка;
 1 посёлок:
 Рыбацкое.

История 

Территориальная община была образована в рамках административно-территориальной реформы 2015—2020 годов и реформы децентрализации на Украине.

Нормативными актами для создания общины стали распоряжение Кабинета министров Украины № 710-р от 12 июня 2020 года «Об определении административных центров и утверждении территорий территориальных общин Донецкой области» и постановление Верховной рады Украины № 807-IX от 17 июля 2020 года «Об образовании ликвидации районов», вступившие в силу 17 июля 2020 года.

В состав общины вошли бо́льшая часть территории, подчинённой Мариупольскому горсовету, а также восточная часть бывшего Мангушского района:
 Из территории Мариупольского городского совета':
 город Мариуполь (до 1989 — Жданов):
 Кальмиусский (до 2016 — Ильичёвский) район:
 бывший  поселковый совет:
 посёлок городского типа Старый Крым;
 Левобережный (до 2016 — Орджоникидзевский) район:
 бывший Виноградненский сельский совет:
 бывшее село Виноградное,
 бывшее село Пионерское,
 бывшее село Приморское;
 Приморский район;
 Центральный (до 2016 — Жовтневый) район.
 Из территории бывшего Мангушского района:
 бывший  сельский совет:
 село (до 2011 — посёлок) Агробаза,
 село Бердянское,
 село (до 2011 — посёлок) Приазовское,
 село Пригородное (до 2016 — Радянская Украина),
 село Шевченко
 бывший Покровский (до 2016 — Ильичовский) сельский совет:
 село Покровское (до 2016 — Ильичовское),
 село Червоное,
 село Широкая Балка,
 посёлок Рыбацкое.

Из дореформенной территории Мариупольского городского совета в состав общины не вошли 2 бывших поселковых совета Кальмиусского района (2 посёлка городского типа, 1 село и 1 посёлок), которые были включены в Сартанскую поселковую общину:
 бывший  (до 1992 — Приморский) поселковый совет:
 посёлок городского типа Сартана (до 1992 — Приморское);
 бывший  поселковый совет:
 посёлок городского типа Талаковка,
 село Гнутово,
 посёлок Ломакино.

Все ранее существовавшие поселковые и сельские советы в результате реформы административно-территориального деления были ликвидированы:
 посёлок Старый Крым бывшего Старо-Крымского поссовета Кальмиусского района города Мариуполя остался в подчинении Кальмиуссой городской райадминистрации;
 сёла бывшего Виноградненского сельсовета Левобережного района города Мариуполя были упразднены и вошли непосредственно в состав района;
 сёла бывшего Бердянского сельсовета Мангушского района вошли в подчинение Центральной городской райадминистрации;
 сёла и посёлок бывшего Покровского сельсовета Мангушского района вошли в подчинение Приморской городской райадминистрации.

 Руководители 

Главой общины является городской голова Мариуполя:
 Вадим Сергеевич Бойченко (с 25.10.2020).

Главы населённых пунктов и городских районов Мариупольской городской общины (в 2020—2022 годах)</center>:

 Примечания 

 Ссылки 

 Профиль общины на сайте «Децентралізація в Україні».
 Профиль общины на сайте «Gromada.info — Портал об’єднаних громад України».
 Остапенко, Павло; Перхалюк, Роман; Бончковський, Олександр; Остапенко, Станіслав'': «Атлас адміністративно-територіального устрою України» — видання друге, доповнене. — Київ: Міністерство розвитку громад та територій України (онлайн-видання), 2021.

Общины Донецкой области